Antoine Dénériaz
 Michel Dénériaz